

Aziende 
 Kenner Products – ditta produttrice di giocattoli fondata nel 1947

Cinema 
 Kenner – film del 1969 diretto da Robert L. Richards

Geografia 
 Kenner – città dell'Illinois
 Kenner – città della Louisiana

Persone 
 Kenner Garrard – generale di divisione dell'esercito dell'Unione

Altro 
 Kenner Army Health Clinic – clinica di Fort Lee, Virginia
 Kenner Stakes – razza equina